Хо́кан Хе́лльстрём (; род. 2 апреля 1974 года в Гётеборге, Швеция) — шведский музыкант. Прорыв в его карьере в Швеции случился в 2000 году после выхода песни «Känn ingen sorg för mig Göteborg» и одноимённого альбома. На сегодняшний день Хелльстрём выпустил 8 студийных альбомов, 7 из которых заняли 1 место в шведском хит-параде Sverigetopplistan, официальном Шведском Чарте Альбомов, а ещё один альбом достиг второго места.

Хелльстрём был ударником в шведской инди-поп группе Broder Daniel в период с 1988 по 1994 год, а затем, непродолжительное время, в играющей альтернативный рок шведской группе Honey Is Cool вместе с Карин из The Knife. В 1997 году он воссоединился с Broder Daniel и выступал тогда в качестве бас-гитариста до 2003 года, когда он снова покинул группы, чтобы полностью сконцентрироваться на сольной карьере.

В 2006 году после рождения сына, он объявил что возьмет паузу в гастролях и в работе над студийными альбомами. Несмотря на это, он иногда выступал и до сих пор продолжает выпускать крайне успешные альбомы.

5 июня 2016 года он отыграл концерт на стадионе Уллеви в Гётеборге, где побил рекорд по посещаемости концерта: 70 144 зрителей.

Дискография

Альбомы 
Студийные альбомы

Живые альбомы

Сборники

e.p. 
 2002: Luften bor i mina steg
 2016: 1974

Синглы

Примечания